Noctuidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Subfamílias 
 Acontiinae
 Acronictinae
 Aganainae
 Agaristinae
 Amphipyrinae
 Bagisarinae
 Bryophilinae
 Calpinae
 Catocalinae
 Cocytiinae
 Condicinae
 Cuculliinae
 Dilobinae
 Eucocytiinae
 Eustrotiinae
 Euteliinae
 Glottulinae
 Hadeninae
 Heliothinae
 Herminiinae
 Hypeninae
 Noctuinae
 Pantheinae
 Plusiinae
 Psaphidinae
 Stictopterinae
 Stiriinae
 Strepsimaninae
 Ufeinae